Хлорид молибдена(IV) — неорганическое соединение, соль металла молибдена и соляной кислоты с формулой MoCl, 
коричневые кристаллы, 
разлагается в воде.

Получение 
 Нагревание оксида молибдена(VI) с хлором, растворенным в тетрахлорметане:

 Разложение (диспропорционирование) при нагревании хлорида молибдена(III):

 Реакция между хлоридом молибдена(V) и хлоридом молибдена(III) при повышенной температуре:

Физические свойства 
Хлорид молибдена(IV) образует коричневые кристаллы, легко сублимирует в жёлтые пары́.
Гигроскопичен.
Растворяется в этаноле.
Разлагается в воде и диэтиловом эфире.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании в сухой инертной атмосфере:

 Разлагается при нагревании во влажном воздухе:

 Легко гидролизуется и при этом диспропорционирует:

Литература 
 
 
 
 

молибдена